Anjos (Lissabon), een plaats in de Portugese gemeente Lisboa
 Anjos (Vieira do Minho), een plaats in de Portugese gemeente Vieira do Minho
 Anjos (metrostation), een metrostation aan de Groene lijn van de Metro van Lissabon
 Anjos (band), een Portugese poprockband